Полежаево — топоним: